ТГФ — многозначная аббревиатура:

 ТГФ — ташкентский городской филиал
 ТГФ — территориальный геологический фонд
 ТГФ — тетрагидрофолиевая кислота
 ТГФ — тетрагидрофуран
 ТГФ — тетрагидрофурфуриловый
 ТГФ — тыловой грузовой фронт
 ТГФ — территориальный геологический фонд

См. также 
 ТГФС — тетрагидрофурфуриловый спирт
 TGF — аббревиатура латиницей